Baby Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Baby Lake (Kalifornien)
 Baby Lake (Michigan)
 Baby Lake (Minnesota)
 Baby Lake (New York)
 Baby Lake (Washington)
 Baby Lake (Wyoming)